Алексей Осипович (Иосифович) Ивано́вский (1863—1903) — русский синолог, преподаватель Петербургского университета, один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Биография 
Родился  года. Старший брат Дмитрия Иосифовича Ивановского (1864—1920).

С серебряной медалью окончил в 1881 году Ларинскую гимназию. В 1885 году окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета и был оставлен при университете. Был приват-доцентом китайской словесности в Санкт-Петербургском университете. Магистерскую диссертацию защитил в 1887 году («Инородцы Юго-западного Китая»), докторскую («Юнь наньские инородцы в период династий Юань, Мин и Дай Цин») — в 1889 году (: тип. В. Безобразова и К°, 1889. — XXX, 320, 56 с., 2 л. карт.). На два года (1889—1891) был командирован в Китай и Маньчжурию.

Несколько статей поместил в «Зап. Вост. Отделении Императорского Русского Археологического Общества»: «Посольство Николая Спафари» (Т. II, 1887 и Т. III, 1888), «Тибетский перевод "Послания к ученику"» (Т. IV, 1888), «О китайском переводе буддийского сборника Jata-kamala» и «Медная монета в Маньчжурии» (обе — Т. VII, 1893) и другие.

В бельгийском журнале «Le Muséon: Revue d’Études Orientales»: «Легенда о статуе Будды» (A. Iwanowski. Dsandan dsou yin domok, légende de la statue de Bouddha, faite en bois de Tchandana // Muséon, II, 1883, pp. 93-104), «О покорении Тибета» (т. же, 1880) и др. 

Напечатал «Маньчжурскую хрестоматию. Вып. 1-2.» (, 1893—1895) и «Mandiurica» (I. Образцы солонского и дахурского языков. — : тип. Имп. Акад. наук, 1894. —  XIV, 79 с.). Во II т. «Путешествия, 1884-86» Г. Н. Потанина (, 1893) поместил «Историю Спасителя Мила-райбы» (с тибетского).
.

Умер  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Баринов Д. А., Ростовцев Е. А. Ивановский Алексей Осипович // Биографика СПбГУ

Выпускники Ларинской гимназии
Синологи Российской империи
Тунгусо-маньчжуроведы
Буддологи Российской империи
Историки по алфавиту
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены